Стрим  від  — потік. 

 Телекомпанія СТРИМ — Російська телекомпанія. 
 Потокове мультимедіа () — мультимедіа, яке безперервно надходить користувачам від провайдера потокового мовлення.

Див. також  
 STREAMS